Тарель, торель — устарелое слово для обозначения тарелки.

 Евхаристическая тарель — блюдо для деления просфор, церковнославянское именование тарелки.
 Панагиар-тарель — сосуд для просфор, состоящий из двух тарелей, положенных одна на другую и соединённых шарниром, на высоком стояне и фигурном поддоне. Между тарелями возлагался «богородичный хлеб».
 Настенное блюдо-панно — декоративное украшение интерьера.

Тарель, торель — задняя поверхность заряжавшихся с дула артиллерийских орудий.
 Задняя стенка старинных пушек, заряжавшихся с дула.
 Поясок, точеный обручик на пушках и на других вещах.
Тарель — наименование различных деталей в современных механизмах, например:
 Тарель — является запорным устройством, обеспечивающим герметическое перекрытие проходного сечения клапана герметического вентиляционного (тип ГК ИА) — гермоклапана ГК ИА 01009-300м.

См. также 
 Тарельчатая колонна — ректификационная колонна.
 Тарельчатый питатель
 Тарельчатая тыква — патиссон.
 Большая Тарель и Малая Тарель — деревни на Байкале.

Примечания 

Церковная утварь